Albert Crémieux est le nom de plusieurs personnes :
 Albert Crémieux (1855-1954), historien ;
 Albert Crémieux (1895-1963), médecin ;
Albert Crémieux (1899-1967), journaliste.